Газо́йль (от «газ» +  — «масло») или газовое масло — продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов, преимущественно с количеством атомов углерода от 10 до 40 (додекана, декана и других), и примесей (главным образом серо-, азот- и кислородсодержащих) с пределами выкипания 200—500 °C и молекулярной массой 50—500 г/моль. Занимает место между керосином и лёгкими маслами (соляровым).

Получение 
Производят дистилляцией нефти или продуктов её переработки (если он не был отделён в процессе перегонки). При прямой перегонке нефти в условиях атмосферного давления получают атмосферный газойль, который наиболее распространён, при давлении 10—15 кПа (0,09—0,15 Атм) — вакуумный газойль.

Состав 
В зависимости от природы нефти углеводородный состав газойля изменяется в широких пределах.
Газойль содержит парафиновые углеводороды (алканы), нафтеновые углеводороды (циклоалканы), остальное — ароматические углеводороды (антрацен, индол, прочие арены) и примеси, содержащие гетероатомы.

Применение 
 Атмосферный газойль (облагороженный) — один из компонентов дизельного топлива (до 15 % в составе ДТ).
 Вакуумный газойль — сырьё для каталитического крекинга и гидрокрекинга.
 Крекинговый газойль — газойль, полученный при гидрокрекинге и каталитическом крекинге вакуумного газойля, а также при термическом крекинге и коксовании нефтяных остатков. Он делится на лёгкий газойль с пределами выкипания 200—360 °C и тяжёлый газойль с пределами выкипания 360—500 °C. Первый после облагораживания (что снижает количество гетероатомных соединений) используется в качестве добавки в дизельное топливо, второй как разжижающий компонент в топочный мазут для отопительных котлов.

Характеристики топлива 
Различают лёгкий газойль и тяжёлый газойль. Лёгкий газойль жидкий, легко текуч, невязкий.  Тяжёлый газойль слабовязкий, в больших пропорциях обладает свойством сгущать смеси.

Лёгкий газойль 
 Температура вспышки: 80 °C.
 Температура застывания: −22—34 °C.

Тяжёлый газойль 
 Температура вспышки: 100—150 °C.
 Температура застывания: −15—22 °C.
Используется в качестве сырья на Московском НПЗ на установке Г-43-107 цеха № 4 каталитического крекинга.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Постановление ГКО СССР от 01.07.1941 г. № ГКО-1сс (рассекречено) «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе „Красное Сормово“». В части касающейся об использовании на Т-34 авиадвигателей М-17 и их модернизации для работы на газойле.

Нефтепродукты
Топливо
Моторное топливо